Oppenheim (Renània-Palatinat), població alemanya al districte de Mainz-Bingen al land de Renània-Palatinat
 Dennis Oppenheim (Washington, 1938 - 2011), artista gràfic i escultor nord-americà
 Hans Oppenheim (Berlín, Imperi Alemany, 1895 - Edimburg, Regne Unit, 1965), director d'orquestra alemany
 Kristin Oppenheim (Honolulu, Hawaii, 1959)
 Meret Oppenheim (Berlín, 1913 — Basilea, 1985), fotògrafa i artista surrealista suïssa d'origen alemany
 Paul Oppenheim (Frankfurt del Main, 1885 - 1977), químic i filòsof